Burns kan syfta på:

 Burns (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Burns (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
 Burns (film) – en film om Robert Burns med Gerard Butler
 Burns, Kansas – en ort
 Burns, Oregon – en ort